Pierre Le Gros, o Velho  — escultor da França
Pierre Le Gros, o Jovem  — filho do precendente, também escultor

Desambiguações de antropônimos